MacMillan může být:

 MacMillan (kráter) – kráter na přivrácené straně Měsíce
 Macmillan Publishers – soukromé mezinárodní vydavatelství
 Macmillan Education

příjmení
 David MacMillan (* 1968) – skotský chemik
 Harold Macmillan (1894–1986) – britský konzervativní politik, premiér Spojeného království v letech 1957–1963
 James MacMillan (* 1959) – skotský klasický skladatel a dirigent

Podobné příjmení 
 McMillan